Wyniki zawodów w podnoszeniu ciężarów podczas Igrzysk Pacyfiku 2007 rozgrywanych w Apii.

Uczestnicy

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 

 

Igrzyska Pacyfiku 2007